Die Football League One 2009/10 war die sechste Spielzeit der englischen Football League One, gleichzeitig die 18. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League und 83. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Norwich City und daneben stiegen das zweitplatzierte Leeds United sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Huddersfield Town und Swindon Town der drittplatzierte FC Millwall in die Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2010/11 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Sheffield Wednesday, Plymouth Argyle und Peterborough United die Plätze ein. Aus der Football League One mussten der FC Gillingham, die Wycombe Wanderers, Southend United und Stockport County absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2010/11 der Viertligameister Notts County, die dahinter rangierenden AFC Bournemouth und AFC Rochdale sowie der Play-off-Sieger Dagenham & Redbridge die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

Torschützenliste

Weblinks 
 England Football League One 2009-10 (ESPN)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2009 10
Fußballsaison 2009/10